Natif de l'île de la Sardaigne

Arts 
 Sardo Marsiho, artiste contemporain marseillais, créateur de la Sardine Of Marseille.

Fromages 
 Fiore sardo, un fromage au lait entier de brebis sarde à pâte dure non cuite
 Pecorino sardo, un fromage au lait entier de brebis sarde à pâte semi-cuite

Toponymes 
 Bari Sardo, une commune de la province de l'Ogliastra en Sardaigne (Italie).
 Meana Sardo, une commune italienne de la province de Nuoro dans la région Sardaigne en Italie.
 Riola Sardo, une commune italienne de la province d'Oristano dans la région Sardaigne en Italie.

Zoologie 
 la sardo-modicana, une race bovine italienne.
 l'âne sarde ou asino Sardo

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de toponyme